Аларко́н () — испанская фамилия и топоним:

 Аларкон — город в Испании.

Персоналии 
 Аларкон, Анхель (род. 2004) — испанский футболист, нападающий.
 Аларкон, Мартин (1928—1988) — аргентинский и парагвайский футболист, нападающий.
 Аларкон, Мартин де — губернатор испанского Техаса в XVIII веке, основатель Сан-Антонио.
 Аларкон, Педро Антонио де (1833—1891) — испанский писатель и политик.
 Аларкон, Себастьян (1949—2019) — чилийский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и композитор.
 Аларкон, Томас (род. 1999) — чилийский футболист, играющий на позиции защитника.
 
  (род. 1971) — испанский ватерполист, олимпийский медалист.
 Аларкон, Фабиан (род. 1947) — эквадорский политик, президент Эквадора в 1997—1998 гг.
 Аларкон, Франсиско Роман (более известный как Иско; род. 1992) — испанский футболист.
 Аларкон, Абель (1881—1954) — боливийский политик, юрист, писатель, поэт и переводчик.

Составные фамилии 
 Аларкон де Кесада, Рикардо — кубинский политик.
 Гутьеррес Аларкон, Сервуло (1914—1961) —  перуанский художник.
 Лосано Аларкон, Хавьер (род. 1962) — мексиканский политик, работавший при президенте Фелипе Кальдероне министром труда.
 Сандоваль Аларкон, Марио (1923—2003) — гватемальский ультраправый политик.
 Аларкон-и-Мендоса, Хуан Руис де (1581—1639) — испанский драматург.